Владикавказское 1-ое реальное училище — памятник архитектуры во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России  и культурного наследия Северной Осетии. В этом здании в 1918 году находился Политехнический институт, ставший первым в истории высшим учебным заведением Северного Кавказа.

Корпус исторического здания располагается полностью на Тимирязевском переулке, однако в связи с тем, что оно находится в собственности Горского университета, выходящего главным корпусом на улицу Кирова, указывается также адрес ул. Кирова, д. 37.

История 
В 1870-е году во Владикавказе было основано 1-ое реальное училище, ставшее первым средним учебным заведением в городе. В 1897 году училище было преобразовано из четырёхклассного в шестиклассное и в этом же году переехало в собственное здание на углу Московской улицы и Александровского переулка. В связи с увеличением учебных площадей в новом здании в 1-ое реальное училище были переведены ученики закрытой мужской прогимназии, которая находилась на Гимназической улице.

На Московскую улицу выходил пансион училища с домовой церковью на втором этаже. Училище вместе с зданием штаба местного гарнизона составляло единый архитектурный комплекс на Московской улице. После увеличения числа студентов в 1911 году началось строительство дополнительного корпуса на Александровском переулке.

В 1913 году завершилось строительство сохранившегося до нашего времени здания в архитектурном стиле модерн. Угловой корпус училища, выходящий на Московскую улицу, был разрушен вместе со штабом военного гарнизона и памятником рядовому Тенгинского полка Архипу Осипову (в настоящее время на этом месте располагается бюст И. Плиева) в 1930-е годы при строительстве современного Горского университета.

К новому двухэтажному зданию на Александровском переулке примыкала одноэтажная пристройка с первым в истории Владикавказа спортивным залом. Над главным входом на втором этаже находился актовый зал с балконами. Вместо навершия на крыше здания был установлено сооружение для астрономических наблюдений.

В 1918 году здание было национализировано и в нём было открыто первое высшее учебное заведение на Северном Кавказе. В настоящее время в здании находится библиотека Горского университета.

 Другое
Во Владикавказе с 1909 года действовало 2-ое реальное училище, находившееся на Крепостной улице (бывшее Горско-Пушкинское общежитие).

Примечания

Литература 
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 150—151, ISBN 978-5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Тимирязевский переулок — Александровский переулок/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 168, ISBN 978-5-906066-18-4.

Достопримечательности Владикавказа
Владикавказское реальное училище
Здания и сооружения, построенные в 1913 году в России
1910-е годы в Северной Осетии